Gong’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gong'an Xian, härad, Hubei, 
 Gong'an (socken i Kina), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar